Предраг Филиповић може бити:

 Предраг Филиповић (атлетичар), југословенски и спрски олимпијац у брзом ходању
 Предраг Филиповић (фудбалер), црногорски фудбалер